Münzkabinett in tedesco significa gabinetto numismatico. Tra le collezioni più importanti ricordiamo:

 Münzkabinett a Berlino
 Münzkabinett a Vienna
 Münzkabinett a Dresda
 Münzkabinett a Jena